«Enrique Serrano» puede referirse a:

 Enrique Serrano Fatigati (1840-1918), científico español.
 Enrique Serrano (1891-1965), actor español.
 Enrique Serrano de Viale Rigo (1913-1985?), abogado y político chileno.
 José Enrique Serrano Martínez (1949-), político español.
 Enrique Serrano Escobar (1958-), economista y político mexicano.
 Enrique Serrano López (1960-), escritor colombiano.